August von Wackerbarth ist der Name folgender Personen:
* August Heinrich von Wackerbarth (1651–1711), bewachte als Drost zu Ahlden viele Jahre lang die dort gefangengesetzte Tochter des Celler Herzogs Georg Wilhelm
 August Christoph von Wackerbarth (1662–1734), Generalfeldmarschall und Generalbauintendant Augusts des Starken, gilt als Regisseur des Dresdner Barock
 August Josef Ludwig von Wackerbarth (1770–1850), Historiker, Kunsthistoriker und Kunstsammler